Илья Давидович Нуцубидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 

Окончил Кутаисскую духовную семинарию.

Изучал экономику в Киевском коммерческом институте, окончил три курса. 

Член российской эсеровской партии. 13 июня 1907 года был арестован в Тифлисе по обвинению в членстве в военизированной организации. Арестован во второй раз в 1909 году. 

В ноябре 1917 года избран членом Национального совета Грузии. С 1918 года был членом Главного комитета грузинской социалистической революции. 

На 12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку Социал-революционной партии Грузии; был секретарём Комиссии по регулированию, членом библиотечного, военного, бюджетного и финансового комитетов. 

В 1921 году, после советизации Грузии, он покинул свою родину и жил во Франции. Принимал активное участие в политической и общественной жизни эмиграции.

Похоронен на Левильском кладбище .

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 324.

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

Выпускники Кутаисской духовной семинарии
Эсеры
Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные на Левильском кладбище